Stati Uniti d'America
 Chauncey – città della Contea di Dodge, Georgia
 Chauncey – villaggio della Contea di Athens, Ohio